

Sigle 

 World Urban Games – manifestazione dedicata agli sport urbani ed alla cultura giovanile tra nazioni GAISF

Codici 
 WUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wau (Papua Nuova Guinea)